Вечното класиране на Първа Бундеслига е статистика, основана на резултатите от всички срещи от германската Първа Бундеслига, изиграни след създаването ѝ през 1963 г., и показваща представянето на всички отбори, участвали в нея през годините. При съставянето ѝ се използва правилото за 3 точки при победа и 1 точка за равенство, въпреки че то е въведено едва в средата на 90-те години.

До сезон 1983/84 водач във вечното класиране е Кьолн, който тогава е изпреварен от Байерн Мюнхен. Таблицата включва общо 50 отбора, които са участвали в различните сезони на Първа Бундеслига. Хамбург е единственият тим, участвал в абсолютно всички сезони на първенството.

Клубовете, чиито имена са изписани с удебелен шрифт, се състезават понастоящем в Първа Бундеслига (сезон 2009/10). Четвъртата графа отзад напред показва средно спечелените точки на мач, а третата последна - броя на германските титли във формата „Първа Бундеслига“.

Последно актуализиране: след 10. кръг на сезон 2016/2017

Източници

Вижте също 
 Шампиони на Германия
 Първа Бундеслига

Външни препратки 
  Вечно класиране в сайта www.fussballdaten.de
  Развитие на вечното класиране след сезон 1963/64

Първа Бундеслига